Interstate 840 peut se référer à :
 Interstate 840 en Caroline du Nord ;
 Interstate 840 dans le Tennessee.

Voir aussi